Geindre peut désigner :
 Geindre, métier de la boulangerie ;
 François Geindre (1946-2023), homme politique français.